Csehország
Tasovice, település a Blanskói járásban
Tasovice, település a Znojmói járásban